De Rally van Corsica 1999, formeel 43ème Tour de Corse - Rallye de France, was de 43e editie van de Rally van Corsica en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1999. Het was de 312e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Verslag 
Het was ook in Corsica geen verrassing dat de Citroën Xsara Kit Car's van Philippe Bugalski en Jesús Puras het de World Rally Car garde opnieuw moeilijk maakten. In zekere zin bewees dit optreden zelfs dominanter te zijn dan dat tijdens de voorgaande ronde op het Spaanse asfalt, met als indirect gevolg een revisie in de reglementen voor het volgend seizoen ten nadele van de Formule 2 auto's. Bugalski nam op de openingsdag het heft al in handen en verloor in het restant van de wedstrijd de grip op de koppositie ook niet, zodoende dat hij voor de tweede opeenvolgende keer met de winnaarschampagne kon spuiten. Puras bleef gedurende rally in het spoor van zijn teamgenoot, maar een enkele steek hier en daar was niet genoeg, met desondanks een verdienstelijke tweede plaats wat tevens een 1-2 resultaat voor het team van Citroën betekende. Het was dit keer Carlos Sainz die het meest dichtbij bleef en het podium op een derde plaats zou completeren. De rally zag tevens het debuut van de Peugeot 206 WRC in de handen van François Delecour en Gilles Panizzi, waar voor beide rijders goede tijden op de klassementsproeven voorafgingen aan een vroegtijdige opgave.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

TV Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de rijders met de drie beste tijden over de 13,82 kilometer lange TV Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Corsica